Dom Frankensteina – film z 1944 roku
 Dom Frankensteina – film z 1997 roku